Те́ка (через  від  і далі від ) — «картон») — канцелярське приладдя, обкладинка, конверт для паперів, швидкозшивач
 Тека-реєстратор
 Швидкозшивач
 Тека — елемент файлової системи, що може містити групу файлів
 Тека — шар клітин фолікула
 Тека — село, Кожевниковський район, Томська область, Росія

Див. також 
 папка
 каталог
 сховище